

Художественные произведения 
 Восемнадцатый год — советский фильм 1958 года.
 Восемнадцатый год — вторая книга романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».

Хронологические статьи 
 18 год до н. э.
 18 год
 1818 год
 1918 год
 2018 год